L' était le seizième empereur du Japon, selon l'ordre traditionnel de la succession. Aucune date ferme ne peut être assignée pour le règne de cet empereur, mais il semble qu'il ait régné sur le pays de la fin du  au début du . Selon le Kojiki et le Nihon shoki, son règne fut prospère et il exempta le peuple de corvées pendant trois ans.

Légende 
Selon le Nihon shoki, il était le quatrième fils de l'empereur Ōjin ainsi que le père de l'empereur Richū, de l'empereur Hanzei et de l'empereur Ingyō. Le livre affirme aussi que Nintoku a régné depuis l'an 313 jusqu'à l'an 399, mais des recherches modernes suggèrent que ces dates sont probablement imprécises, tout comme sa date de naissance, située par la tradition en 290.

Selon le Nihon ōdai ichiran, Nintoku était surnommé  par le peuple, en raison de sa vertu, de sa frugalité (dans ses vêtements, les ornements de son palais et dans sa nourriture), des efforts qu'il faisait jour et nuit pour permettre à ses sujets de retrouver la prospérité et bien sûr, de la faible pression fiscale imposée à ses sujets. 

Les savants l'identifient avec le Roi San du Japon ou le Roi Chin dans le livre chinois d'histoire (le livre de Song). Selon le livre de Song, San a envoyé des messagers vers la dynastie Song en Chine au moins deux fois en l'an 421 et 425, et il mourut avant 438, probablement en 430. Chin était le petit frère de San et a envoyé des messagers en l'an 438 pour rassurer la dynastie Song que sa position en tant que roi du Japon avait été acceptée.

Tombe 

Le Kofun Daisenryō, à Sakai (préfecture d'Osaka), qui est considéré comme étant sa tombe par la majorité des chercheurs, est l'une des plus grandes sépultures du monde. Ce kofun en forme de "trou de serrure" est long de  ; il est entouré d'un triple rang de fossés et couvre une superficie de 32 hectares. Il n'a jamais été fouillé mais on a retrouvé à sa surface des centaines de haniwa. Une partie du monticule central s'étant écroulée en 1872, on a mis au jour des armures et des armes de fer et de bronze, un vase en verre provenant de Perse et un sarcophage de pierre.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Brown, Delmer M. and Ichirō Ishida, eds. (1979). Gukanshō: The Future and the Past. Berkeley: University of California Press.  OCLC 251325323
  . 2001. Successive emperors (歴代天皇総覧: 皇位はどう継承されたか, Rekidai tennō sōran: Kōi wa dō keishō sareta ka). Tokio: Chūō Kōron Shinsha.  OCLC 49255180
  Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Ōdai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon. Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691
  Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns. New York: Columbia University Press.  OCLC 59145842

Articles connexes 
 Liste des empereurs du Japon
 Histoire du Japon
 Guyot Nintoku
 Namba-jinja
 Ujigami-jinja

Monarque du IVe siècle en Asie
Empereur du Japon
Nintoku
Nintoku
Sakai
Empereur légendaire du Japon